Beloved – album japońskiego zespołu muzycznego Glay z 1996
 Beloved – album australijskiego zespołu muzycznego I Killed the Prom Queen z 2014

 Zobacz też 
 The Beloved – brytyjski zespół muzyczny